Seyboth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Seyboth (1844–1910), bayerischer Fabrikbesitzer und Abgeordneter
 Hans Seyboth (1864–1938), baltischer Schachkomponist und Publizist
 Hermann Seyboth (1900–1974), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Hilde Seyboth (* 1944), Künstlerin und Präsidentin der Neuen Gruppe
 Leonhard Seyboth (1842–1916), bayerischer Fabrikbesitzer und Abgeordneter
 Thiago Seyboth Wild (* 2000), brasilianischer Tennisspieler
 Ulrike Seyboth (* 1970), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Frank Seiboth (1912–1994), deutscher Politiker